Brauer o Bräuer puede referirse a:

Personas 

 Brauer (apellido).
 Bräuer (apellido).
 Brauer, es la abreviatura que se emplea para indicar al entomólogo austriaco Friedrich Moritz Brauer como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales.